Weckesser ist der Familienname folgender Personen:

 August Weckesser (1821–1899), Schweizer Maler
 Ronald Weckesser (* 1948), deutscher Politiker